Patellaria kan syfta på:

 Patellaria (svampar) – ett släkte av svampar
 Patellaria (växter) – ett släkte av växter